In relatie tot overdracht van data verwijst het meestal naar:
 SSH File Transfer Protocol, een FTP-gebaseerd netwerkprotocol voor bestandsoverdrachten die verlopen via SSH (Secure Shell)
 FTP over SSH of Secure File Transfer Protocol, een manier om een FTP-sessie over een SSH-verbinding te gebruiken

Het kan ook verwijzen naar:
 Simple File Transfer Protocol, een onbeveiligd en zelden gebruikt FTP-protocol uit de begindagen van het internet

SFTP in andere betekenissen:
 Screened fully-shielded twisted pair, een type netwerkkabel tegenover FTP (fully-shielded twisted pair) en STP (shielded twisted pair)
 Science for the People, een linkse organisatie en een tijdschrift in de VS
 Six Flags Theme Parks, een keten van amusement- en themaparken.

Zie ook 
 FTP over SSL (FTPS), een naam gebruikt om een aantal manieren beschrijven hoe beveiligde FTP-bestandsoverdrachten kunnen plaatsvinden